Música: The Entertainer (ragtime), ragtime de 1902 compost per Scott Joplin
 Cinema: The Entertainer (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1960 dirigida per Tony Richardson